A 2010-es alpesisí-világkupa nemzetek kupájának teljes eredménylistája.



Összesített 

Végeredmény 66 verseny után.

Férfiak 

Végeredmény 34 verseny után.

Nők 

Végeredmény 32 verseny után.

Források